Zora ima več pomenov.

 Zora – žensko osebno ime
 Zora – slovenska literarno-znanstvena revija
 Zora – mostarski književni časopis (Zora)